Parteisprecher steht für:
 den Parteichef mancher basisdemokratischer Parteien, siehe Parteivorsitzender
 den leitenden Pressesprecher einer Partei, siehe Pressesprecher